The Early Years – album di Al Stewart del 1977
 The Early Years – album di Madonna del 1989
 The Early Years, Volume One – album di Tom Waits del 1991
 The Early Years – album di Madonna del 1993
 The Early Years, Volume Two – album di Tom Waits del 1993
 The Early Years – album di Donovan del 1993
 The Early Years – album dei Poison Idea del 1994
 The Early Years – album dei Dropkick Murphys del 1998
 The Early Years – album di Miriam Makeba del 2002
 The Early Years – album di Whitesnake del 2004
 The Early Years – album dei Deep Purple del 2004
 The Early Years – album degli Acid King del 2006
 The Early Years (1996-2001) – album degli Skillet del 2010
 The Early Years – album degli Eluveitie del 2012
 The Early Years – album degli The Starting Line del 2012
 The Early Years - Revisited  – album degli Zebrahead del 2015